Гурбан (, ):
 Гурбан, Йозеф Милослав — словацкий политик, писатель, философ и лютеранский священник. 
 Гурбан-Ваянский, Светозар — словацкий поэт, прозаик, литературный критик, публицист, общественный деятель.
 Пиримов, Гурбан Бахшали оглы — азербайджанский тарист, музыкант, народный артист Азербайджанской ССР (1931 год).

См. также 
 Гурбанов ()
 Гурбани